Koolman ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Koolman (1938–2015), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Jan Koolman (* 1943), deutscher Biochemiker 
 Rolf Koolman (1900–1954), deutscher Silberschmied 

Siehe auch:
 Ten Doornkaat Koolman
 Kohlmann
 Kohlman
 Coleman